Dagiestanskije Ogni – miasto w Rosji, w Dagestanie. W 2010 roku liczyło 27 923 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w Dagestanie